

Antigas cidades
Anazarbo — na Cilícia, também chamada Justinianópolis

Edessa (Mesopotâmia) — também chamada Justinianópolis, atual Şanlıurfa

Şanlıurfa — cidade do sul-sudeste da Turquia, antiga Edessa ou Justinianópolis

Koper — cidade da Eslovénia, antigamente chamada Egida, Capris ou Justinianópolis

Outros usos
Justinópolis (Ribeirão das Neves) — distrito de Ribeirão das Neves, no estado de Minas Gerais, Brasil

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos